The Lost City (2005), een Amerikaanse dramafilm uit 2005, geregisseerd door Andy García. 
The Lost City (2022), een Amerikaanse komische avonturenfilm uit 2022, geregisseerd door Adam Nee en Aaron Nee